Ю́ния (Иуния; ) — женское имя. Производные формы: Юна, Юня.

Имя происходит от римского женского имени Junia.

Православные именины (даты даны по григорианскому календарю): 30 мая.

Носители 
Святая Юния (Иуния) была христианкой первого столетия от Рождества Христова. Апостол Павел говорит о ней в своём послании к Римлянам в «Приветствии Римским христианам».

Святая Иуния была родственницей апостола Павла, окончила жизнь мученически, её мощи были обретены в V веке.

 Юния Клавдилла (ок. 17—36) — первая жена Калигулы.
 Юния Секунда — супруга Марка Эмилия Лепида.

Примечания

Литература 
 

Женские имена
Имена латинского происхождения
Православные имена
Страницы значений:Тёзки